Свидерщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Свидерщина — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Свидерщина — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Свидерщина — деревня в Себежском районе Псковской области.